Engenharia agrária pode significar:

Engenharia agronômica
Engenharia agrícola

Veja também 
 Ciências agrárias

Desambiguação
Ensino superior